Agambila ist der Familienname folgender Personen:

 Gheysika Adombire Agambila, ghanaischer Politiker
 Boniface Agambila, ghanaischer Regionalminister der Upper East Region in Ghana